Мордова:
 Мордова — река в России, протекает в Пензенской области.
 Мордова — река в России, протекает в Архангельской области.
 Мордова — река в России, протекает в Татищевском и Саратовском районах Саратовской области.